Первый дивизион 1993 () — 51-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 12 апреля 1993 года и закончился 3 октября 1993 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1993
Фарерские острова
1993 год на Фарерских островах